Arles, città francese nota tra il 328 e il 340 come Constantina in onore di Costantino II
 Viranşehir, città turca nota in antichità come Constantina in Osroene.
Constantina, comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul
Constantina, comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia